Finlands fodboldlandshold () er det nationale fodboldhold i Finland. Landsholdet bliver administreret af Suomen Palloliitto.

Holdet havde før 2020 aldrig deltaget i en slutrunde, men kvalificeret sig til Europamesterskabet i 2020.

Statistiker 
Aktive spillere markeres med fed.

Flest landskampe 
Opdateret: 12. oktober 2021Kilde: Finlands fodboldforbund

Flest landsholdsmål 

Opdateret: 12. oktober 2021Kilde: Finlands fodboldforbund

Aktuelle trup 
Følgende spillere er blevet udtaget til kampene imod Bosnien-Hercegovina og Frankrig den 13. og 16. november 2021 under kvalifikation til VM i fodbold 2022.

Antal kampe og mål er korrekt pr. 12. oktober 2021 efter kampen mod Kazakhstan.

Referencer 

Fodboldlandshold i Europa
Landshold